Latwesen ist der Name von

 Arnold Latwesen (1870–1951), auch: August Arnold Latwesen, deutscher Schriftsteller
 Georg Latwesen (?–?), deutscher Maler, Grafiker und Plakatkünstler um 1900 in Hannover
 Klaus-Hagen Latwesen (* 1944), deutscher Schauspieler und Regisseur